Klopfer est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (1900-1971), psychologue allemand
 (1902-1986), éditeur américain
 (né en 1970), professeur et chercheur américain
 (1940-2019), médecin et ostéopathe américain
Gerhard Klopfer (1905-1987), secrétaire permanent allemand de la chancellerie
 (né en 1942), coureur cycliste allemand
 (1918-1968), architecte et skieur acrobatique allemand
 (1903-1991), soprano d'opéra hongroise
 (née en 1934), patineuse acrobatique américaine

Voir aussi
Tremplin Heini Klopfer, tremplin de vol à ski de Oberstdorf, Allemagne
Klopfer, nom de plume de l'auteur allemand 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand